Un plan démoniaque est la cinquante-sixième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
En vacances dans la Forêt-Noire, Tif, Tondu et Kiki assistent à l'enlèvement de Lina, fille du grand biologiste Augusto Maia de Cintra. En la gardant en otage dans un château, Bolco, un savant fou assoiffé de pouvoir, d'argent, de vengeance, le force à l'aider à mettre au point des machines à détruire d'une puissance phénoménale. Tif et Tondu vont découvrir ce secret: des cerveaux humains prélevés sur des morts sont maintenus en vie, endoctrinés et replacés dans des corps de métal.

Bolco veut appuyer une révolution monarchiste au Portugal; il a promis à de Cintra qu'ils seront alors les maîtres d'un pays ultra-scientifique et surpuissant. Tif et Tondu l'affrontent en Allemagne, mais il s'échappe et gagne un autre château près de Carcassonne, où il achève son œuvre, puis il emmène ses créations au Portugal.

Là, il s'avère que les alliés de Bolco ont déjà été capturés par la police qui connaît ainsi son repaire (encore un château), mais seuls Tif et Tondu connaissent le vrai danger : au lieu de simples insurgés, l'armée devra affronter des armures géantes. Tout d'abord celles-ci détruisent les chars, mais le napalm de l'aviation anéantit leurs contrôles (un tel bombardement eût été difficile dans le combat urbain que prévoyait Bolco).

Personnages 
 Tif et Tondu, Kiki
 Lina et son père Augusto
 Bolco et ses hommes : Smutchz (ou Schmurtz selon la page) et Carlos
 Divers hôtelier, clients, témoins, soldats

Historique 
Cette histoire de Tillieux est inspirée de 3 vieux Félix : Les chevaliers de l'Apocalypse, On a volé des cerveaux et l'effroyable armée.

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1975
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973
Histoire publiée pour la première fois en 1974